El nombre Sandra Gómez puede referirse a las siguientes personas:

Sandra Gómez, patinadora española;
Sandra Gómez López, abogada y política  española;
Sandra Gómez Pérez, nadadora con discapacidad española;
Sandra Gómez Torres, halterófila española.